Посольство Великобритании — дипломатическое представительство Великобритании в ранге посольства в разных странах.

 Посольство Великобритании в России
 Посольство Великобритании в СССР
 Посольство Великобритании в США
 Посольство Великобритании в КНР
 Посольство Великобритании на Украине (посол на 2021 г. - )

См. также 
 Консульство